Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2003, classée en catégorie Tier III, se dispute du 17 au .

Fabiola Zuluaga remporte le simple dames. En finale, elle bat Anabel Medina Garrigues, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katarina Srebotnik et Åsa Svensson.

Résultats en simple

Parcours 
Les deux premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2003 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2003
Bogota
Sport en Colombie en 2003
Tennis en février 2003